Gioja- festa religiosa a Scicli
 Gioja – nome di Gioia Tauro fino al 1863
 Gioja – cratere lunare
 Edoardo Gioja (1862-1937) – pittore, decoratore e fotografo
 Flavio Gioja – navigatore e inventore italiano

Pagine correlate 
Gioia